Эз-Зинтан (, ), также Al Zintan, Ez Zintan или Az Zentan, иногда называется Tagrmeen (), город на северо-западе Ливии, расположен примерно в 160 км юго-западнее Триполи. Население города вместе с окрестностями составляет около 25 000 человек.

Примечания 

Города Ливии